Моденов — русская фамилия.

 Моденов, Алексей Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Моденов, Пётр Сергеевич (1911—1978) — советский математик.